Il termine Outremer può fare riferimento a:
Outremer – nome in francese dei territori crociati in Terra Santa
Outremer – territori francesi d'oltremare (Départements d'Outremer e Territoires d'Outremer)
Outremer – film del 1990 diretto da Brigitte Roüan